Гран-при Сингапура () — один из этапов чемпионата мира по автогонкам Формулы-1. Проводится с сезона 2008 года. Проходит на городской трассе по улицам города-государства Сингапур. Это была первая в истории Формулы-1 гонка при искусственном освещении.

История 
Гонки Гран-при уже проходили в Сингапуре с 1961 по 1973 год, но не входили в календарь чемпионата мира Формулы-1. До 1965 года, когда Сингапур обрёл независимость, гонка имела название Гран-при Малайзии. После смертельных инцидентов в гонках 1972 и 1973 годов она была прекращена.

Победители Гран-при

Авария Нельсиньо Пике в 2008 году

Ссылки 
 F1 Singapore Grand Prix

Сингапур